Села:
 Голикове — Кіровоградська область, Олександрівський район
 Голикове — Луганська область, Кремінський район